Королевский футбольный союз Нидерландов () — организация, осуществляющая контроль и управление футболом в Нидерландах. Союз контролирует сборные команды Нидерландов, организует проведение национального чемпионата в первом и втором дивизионах, а также в многочисленных любительских лигах, проводит розыгрыш национального кубка, носящего название KNVB beker. Штаб-квартира союза расположена в городе Зейст.

Союз был основан 8 декабря 1889 года и был одной из организаций, основавших ФИФА в 1904 году.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбол в Нидерландах
Футбольные организации
Организации, основанные в 1889 году